Флори́да ( — «Квітуча, Цвітна») — термін, що має такі значення:

Флорида — штат США
 Флорида — місто, штат Массачусетс
 Флорида — місто в окрузі Монтгомері, штат Нью-Йорк
 Флорида — селище, штат Міссурі, місце народження американського письменника Марка Твена (1865)
 Флорида — селище в окрузі Орандж, штат Нью-Йорк
 Флорида — селище, штат Огайо
 Флорида — півострів в Північній Америці, на якому розташована велика частина штату Флорида.
 Іспанська Флорида — колонія Іспанії на півострові Флорида та прилеглих територіях з початку XVI століття по 1763 рік.
 Флорида-Кіс — архіпелаг, ланцюг коралових островів і рифів біля південного краю штату Флорида, США.

Флорида — департамент Уругваю
 Флорида — адміністративний центр департаменту Флорида в Уругваї

Флорида - селище в провінції Консепсьйон, регіону Біобіо.
 Ла-Флорида - комуна на південному сході Сантьяго.

Див. також 
 Флорінда